Donk kan syfta på:

 Donk – en karaktär i filmen Crocodile Dundee - en storviltjägare i New York
 Donk (raplåt) – den femte singeln av rapparen Soulja Boy Tell 'Em

Personer
 Ryan Donk (1986–), en nederländsk fotbollsspelare